Chema Rodríguez puede referirse a:

 Chema Rodríguez (1967-), escritor, guionista y director de cine español. 
 Chema Rodríguez Vaquero (1980-), jugador de balonmano español.